Пауль Отто Герман Юханович Пинна (; , Таллин — 25 марта 1949, там же) — эстонский актёр и театральный режиссёр. Народный артист Эстонской ССР (1942). Основатель театра «Эстония».

Биография 
Пауль Пинна родился в Таллине в семье чиновника городского самоуправления. Актерскую карьеру начал в труппе музыкально-певческого общества «Эстония». В 1905 году совместно с Теодором Альтерманом и Артуром Норман был инициатором создания национального театра «Эстония». С 1909 по 1910 годы издавал первый эстонский театральный журнал «Сцена». В 1914 году из-за конфликтов в театре переехал в Россию. После начала первой мировой войны приехал в Эстонию. В связи с тем, что театр «Эстония» был преобразован в госпиталь и часть актеров была призвана в армию, уехал в Москву, но через год вновь вернулся в Эстонию для восстановления театра. Во время освободительной войны становится актером, режиссёром и художественным руководителем эстонского драматического театра. В 1923 году основал «Народный театр», в котором играли актеры самодеятельности. В 1927 году театр обанкротился. После этого, по приглашению Карла Юнгхольца вернулся в театр «Эстония». Во время Второй мировой войны служил в трудовом батальоне. После войны жил и работал в Эстонии. Захоронен на Лесном кладбище.

Вошёл в составленный по результатам письменного и онлайн-голосования список 100 великих деятелей Эстонии XX века (1999).

Личная жизнь 
Пауль Пинна был дважды женат. Его первой женой была певица Нетти Пинна, второй — Милли Альтерман. От обоих браков есть дети.

Память 
В Таллине есть улица Пауля Пинна. С 1949 по 1989 годы в Таллине существовал тетатр имени Пауля Пинна.

Примечания 

Персоналии:Эстонский драматический театр
Народные артисты Эстонской ССР
Похороненные на Лесном кладбище Таллина